Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie International, se dispute à Séoul du 19 au .

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Coree
Sport en Corée du Sud en 2016
Tennis en septembre 2016